Nationalparkregion steht für:
 allgemein der mit einem Nationalpark verbundene Interessensverbund der Anrainer, siehe Nationalpark #Zweck der Nationalparks
 die rechtlich geschützte Tourismusmarke des oberösterreichischen Nationalpark Kalkalpen